Příjmení Kluge nosí více různých významných osobností:

 Alexander Kluge – německý film režisér a spisovatel
 Friedrich Kluge (1856–1926) – německý jazykovědec
 Günther von Kluge (1882–1944) – německý nacistický polní maršál
 John Werner Kluge – americký mediální magnát a filantrop
 H. Jürgen Kluge – německý fyzik
 Mike Kluge (* 1962) – německý cyklista
 Peer Kluge – německý fotbalista
 Christina Mrázková-Kluge – česko-německá operní pěvkyně